Una antología es una recopilación de diferentes obras artísticas. Antología puede también referirse a:

Literatura 
 Antología (1941), libro de la escritora chilena Gabriela Mistral.

Música 
 Antología

Álbumes 
 Antología (2005), de Anahí;
 Antología (2000), de Ángel Parra;
 Antología (s/d), de Camarón de la Isla;
 Antología (2007), de Campo de Almas;
 Antología (2004), de Fiskales Ad-Hok;
 Antología (2002), de Fito Páez;
 Antología (2001), de V8;
 Antología (s/d), de Marcos Witt;
 Antología (1999), de Violeta Parra;
 Antología 1968-1992 (1998), de Quilapayún;
 Antología de Luis Pescetti' (2003), de Luis Pescetti;
 Antología inédita (s/d), de Camarón de la Isla;
 Antología perdida (1997), de Luzbel;
 Antología, su historia y sus éxitos (2001), de Los Prisioneros;
 Héroes - Antología 1986-1988 (2004), de Fricción.

Recopilaciones audiovisuales en DVD 
 Antología audiovisual (2004), de Héroes del Silencio.
 Antología, su historia y sus éxitos (DVD) (2001), de Los Prisioneros.

Canciones 
 Antología (1996), de Shakira.